Osoby:
 Doris Kiesow - niemiecka aktorka
 Federico Kiesow - włoski psycholog
 Rainer Maria Kiesow - niemiecki prawnik
 Rolf Hammel-Kiesow - niemiecki historyk

Zobacz też:
 Groß Kiesow
 Kiso
 Klein Kiesow